«Take That» — англійський поп-рок гурт, заснований 1990 року в Манчестері. Був активним у 1990—1996 роки та з 2006 року.

Дискографія

Студійні альбоми 
 Take That and Party (1992)
 Everything Changes (1993)
 Nobody Else (1995)
 Beautiful World (2006)
 The Circus (2008)
 Progress (2010)
 III (2014)

Міні-альбоми 
 Progressed (2011)

Склад гурту

Поточний 
 Ґері Барлоу (1990—1996, 2005 — наші дні)
 Ховард Дональд (1990—1996, 2005 — наші дні)
 Марк Оуен (1990—1996, 2005 — наші дні)

Колишні учасники 
 Джейсон Орандж (1990—1996, 2005—2014)
 Роббі Вільямс (1990—1995, 2010—2012)

Нагороди та номінації 

|-
| rowspan="6" style="text-align: center;"|2012
| Pray
|The Guardian Music Award for Best Number 1 Single
|
|-
| Take That
|Нагорода Айвор Новелло за видатний внесок до британської музики
|
|-
| Back For Good
|The Official Charts Company UK Recognition award for United Kingdom's Favourite Number One Single
|
|-
| The Flood
|Ivor Novello Award for PRS Most Performed Work
|
|-
| Take That
|Virgin Media Music Awards for Best Live Act
|
|-
| Kidz
|Virgin Media Music Awards for Best Music Video
|
|-
| rowspan="10" style="text-align: center;"|2011
|-
| Progress Live
|Audio Pro International Awards for Best Live Sound Event
|
|-
| Progress Live
|Audio Pro International Awards Grand Prix Award
|
|-
| Take That
|Phonographic Performance Limited Award for most played UK artist
|
|-
| Kidz
|Spex German Entertainment for Best Music Video
|
|-
|The Circus Live Tour
| Greatest Event ever at Wembley Stadium
|
|-
| Take That
|ECHO Award for Best International Group
|
|-
| Take That
|BRIT Award for Best British Group
|
|-
|Progress
| BRIT Award for MasterCard Album of the Year
|
|-
| Take That
|Virgin Media for Best Group
|
|-
| rowspan="5" style="text-align: center;"|2010
|-
| The Flood
|iTunes for Best Single
|
|-
|Progress
| iTunes for Best Album
|
|-
|Take That
|Q Award Hall of Fame
|
|-
|Take That
|BRIT Award for Best Live Performance of the past 30 Years
|
|-
| rowspan="4" style="text-align: center;"|2009
|Take That
|GQ Men of the Year Awards for Best Band
|
|-
|Take That
|Q Award for Best Live Act
|
|-
|Greatest Day
|Q Award for Best Single
|
|-
|Take That
|BRIT Award for Best British Group
|
|-
| rowspan="7" style="text-align: center;"|2008
|Shine
|Ivor Novello Award for PRS Most Performed Work
|
|-
|Rule The World
|Virgin for Best Single
|
|-
|Take That
|Sony Ericsson Tour of the Year Award for Take That Arena Tour
|
|-
|Shine
|BRIT Award for Best British Single
|
|-
|Take That
|BRIT Award for Best British Live Act
|
|-
|Beautiful World
|BRIT Award for Best British Album
|
|-
|Take That
|BRIT Award for Best British Group
|
|-
| style="text-align: center;"|2007
|Patience
|BRIT Award for Best British Single
|
|-
| style="text-align: center;"|2006
|Take That
|Q Idol Award
|
|-
| rowspan="3" style="text-align: center;"|1996
|Back For Good
|Billboard International Hit of the Year
|
|-
|Never Forget
|Ivor Novello Award for Most Performed Song
|
|-
|Back For Good
|BRIT Award for Best British Single
|
|-
| rowspan="2" style="text-align: center;"|1995
|Back For Good
|Ivor Novello Award for the Song of the Year
|
|-
|Take That
|MTV Europe Music Awards for Best Live Act
|
|-
| rowspan="5" style="text-align: center;"|1994
|Everything Changes
|Mercury Prize for Best Album
|
|-
|Pray
|Ivor Novello Award for Best Contemporary Song
|
|-
|Pray
|BRIT Award for Best British Single
|
|-
|Pray
|BRIT Award for Best British Video
|
|-
|Take That
|MTV Europe Music Awards for Best Group
|
|-
| rowspan="3" style="text-align: center;"|1993
|Could it be Magic
|BRIT Award for Best British Single
|
|-
|A Million Love Songs
|BRIT Award for Best British Single
|
|-
|It Only Takes a Minute
|BRIT Award for Best British Single
|
|}

Посилання 
 Офіційний сайт
 
 Канал на YouTube

Примітки 

Англійські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 1990
Лауреати премії Brit
Музичні колективи, що поновились 2005
Музичні гурти Манчестера
Засновані у Великій Британії 1990